Gary Russell  – attore e regista britannico
 Gary Russell  – giocatore di football americano statunitense
 Gary Russell  – pugile statunitense